Australië was een van de deelnemende landen aan het wereldkampioenschap voetbal 2014 in Brazilië. Het was de vierde deelname van het land. Australië werd in de eerste ronde uitgeschakeld na nederlagen tegen Chili (3-1), Nederland (2-3) en Spanje (0-3).

Kwalificatie 
Australië mocht instromen in de derde voorronde van de AFC-kwalificatie. Het team werd in groep D ingedeeld met Oman, Saoedi-Arabië en Thailand. Als groepswinnaar stroomde het door naar de vierde ronde.

In de vierde ronde speelden de nummers één en twee uit de derde ronde tegen elkaar. Australië eindigde hier als tweede. Dit betekende dat zij zich rechtstreeks plaatste voor het WK.

Kwalificatieduels

Derde ronde

Groep D

Wedstrijden

Vierde ronde

Groep B 

De tijd is genoteerd naar de Nederlandse en Belgische tijdzone

Wedstrijden

Het wereldkampioenschap 
Op 6 december 2013 werd er geloot voor de groepsfase van het WK in Brazilië. Australië werd als vierde ondergebracht in Groep B en kreeg zo Cuiabá, Porto Alegre en Curitiba als speelsteden voor de groepsfase. Ook Spanje, Nederland en Chili kwamen in Groep B terecht. Na nederlagen van 3-1 tegen Chili, 2-3 tegen Nederland en 0-3 tegen Spanje, werd het laatste in de groep en was daardoor ook uitgeschakeld voor de achtste finals.

De FIFA maakte op 13 mei bekend dat de slogan van het Australische elftal, zichtbaar op de spelersbus, "Socceroos: Hopping our way into history" is, dat "Socceroos: Springend de geschiedenisboeken in" betekent. De slogan werd door supporters zelf gekozen.

Uitrustingen

Technische staf

Selectie

Groep B 

Land op het wereldkampioenschap voetbal 2014